Era (canção) — canção que representou a Itália no Festival Eurovisão da Canção
 Era (projeto musical)
 Era geológica — unidade de tempo geológico abaixo de éon e acima de período 
 Era Hispânica, ou Era de César — variante do calendário Juliano
 Média de corridas limpas — estatística do beisebol
 Periodização da história — método cronológico usado para contar e separar o tempo histórico da humanidade em períodos ou eras históricas